Mount St. Joseph Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Mount St. Joseph Academy (Connecticut), ID-Nr. 83003561
 Mount St. Joseph Academy (Kentucky), ID-Nr. 79000970

Die Mount St. Joseph Academy (Boston) ist eine römisch-katholische Schule im Bostoner Stadtteil Brighton.

en:Mount St. Joseph Academy